Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego – International Standard Archival Description
 Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania – International Stuttering Awareness Day
 Międzynarodowe Towarzystwo Zaburzeń Afektywnych – International Society for Affective Disorders
 Instytut Badań nad Zaawansowanym Rozwojem – Institute for the Study of Advanced Development